Il cavaliere misterioso può riferirsi a tre film:

Le chevalier mystère – film muto francese del 1899
Il cavaliere misterioso (The Mysterious Rider) – film del 1927 diretto da John Waters
Il cavaliere misterioso – film del 1948